2 miejscowości w Polsce:
 Gozdków – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Witonia
 Gozdków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Orońsko